Фридрих I Хабзбург или Фридрих Лепи (око 1289 — 13. јануар 1330) је био краљ Немачке из династије Хабзбурга. Био је краљ ривал од 1314. до 1322, а од 1326. до 1330. је корегент са Лудвигом IV Баварским.

Пријатељство и сукоб са Лудвигом Баварским 
Син је краља Алберта I Хабзбурга и Елизабете Корушке. После смрти старијег брата Рудолфа и убиства а оца 1308. постао је владар Аустрије у име себе и своје млађе браће. Био је пријатељ и рођак Лудвига IV Баварског, са којим је заједно одрастао. Оружани сукоб међу њима је избио кад је туторство над доњом Баварском и младим кнезом доње Баварске било додељено Фридриху. Лудвиг IV Баварски се с тиме није слагао, па је дошло до сукоба. Лудвиг IV Баварски је победио Фридриха 9. новембра 1313. у бици код Гамелсдорфа. Фридрих је био присиљен да се одрекне туторства над доњом Баварском.

Раздобље два краља 
После смрти цара Хенрика VII из династије Луксембург, настао је проблем ко ће бити нови њемачки краљ. Најјаче династије у Немачкој су биле Луксембург, Вителсбах и Хабзбург. Син Хенрика VII из династије Луксембург био је још млад, па луксембуршка страна гласа за кућу Вителсбах, тј за Лудвига IV Баварског. 

Лудвиг Баварски је изабран октобра 1314. са 4 од 7 гласова кнежева изборника. Крунисан је од стране келнског надбискупа у Бону, уместо у Ахену. У исто време преостали кнежеви проглашавају другог краља Фридрих I Хабзбург. Немачка добија два краља, па долази до неизбежног рата. Током сукоба два краља Лудвиг Баварски је 1316. признао независност Швајцарске, која се тиме отргла хабзбуршкој контроли.

Јован XXII постаје папа 1316. Папа је строго подржавао француске интересе. Најпре је био неутралан у том сукобу, јер је Роберт Анжујски желио да немачки краљеви немају контролу над Италијом. Папи је саветовано да не признаје ни једног кандидата.

У заточеништву (1322—1325) 
После неколико година крвавих борби Хабзбурговцима се победа већ смешила. Међутим Фридрих I Хабзбург је одлучујуће поражен у бици код Милдорфа 28. септембра 1322. У тој бици су заробљени Фридрих и 1300 племића из Аустрије и Салцбурга. Лудвиг је држао три године заробљеног Фридриха у замку Траузниц. 

Фридрихов брат Леполд је наставио да се бори. Одједном Лудвиг Баварски је почео да трпи ударце. Најпре је изгубио савезника, краља Бохемије Јована Слепог, који се повукао из савеза. Онда је папа екскомуницирао Лудвига Баварског, да би га навео да пусти Фридриха I Хабзбурга. Папа се умешао јер није желио да буде победника.

Витешки поступак и постаје корегент 
Коначно, споразумом из Траузница 13. марта 1325. Лудвиг пушта Фридриха, а Фридрих признаје Лудвига Баварског као законитог владара. Осим тога Фридрих се заклео да ће се вратити у заробљеништво, ако не убеди браћу да се потчине Лудвигу Баварском.

Пошто није успео да увери браћу, вратио се у заробљеништво, иако га је папа ослободио заклетве. Лудвиг Баварски је био импресиониран таквим витештвом, па је обновио старо пријатељство са Фридрихом I Хабзбургом. Сложили су се да владају заједно. Папа и кнежеви изборници се нису слагали са таквим договором, па је склопљен споразум у Улму 7. јануара 1326. по коме Фридрих I Хабзбург управља Немачком, а Лудвиг Баварски ће бити крунисан као цар Светог римског царства у Италији.
После Леополдове смрти 1326. Фридрих одустаје од регентства и вратио се да влада само Аустријом, где умире 1330.

Породично стабло 

Рођени 1289.
Умрли 1330.
Немачки краљеви
Династија Хабзбург
Војводе Аустрије
Војводе Штајерске